Thonnance-lès-Joinville, commune française de la Haute-Marne
 Thonnance-les-Moulins, commune française de la Haute-Marne
 Montreuil-sur-Thonnance, commune française de la Haute-Marne

Homonymie de toponyme